Earlton peut désigner :

Canada 
 Earlton en Ontario

États-Unis 
 Earlton (Kansas)
 Earlton (New York)